Донгтхай:
 Донгтхай () — община в уезде Анбьен, провинция Кьензянг, Вьетнам.
 Донгтхай () — община в уезде Анзыонг, город Хайфон, Вьетнам.
 Донгтхай () — община в уезде Бави, город Ханой, Вьетнам.